Queis ist der Name von:

 Queis (polnisch Kwisa), Gewässer in Polen, siehe Queis (Fluss)
 eines Adelsgeschlechtes, siehe Queis (Adelsgeschlecht)
 Queis, Ortschaft der Stadt Landsberg im Saalekreis in Sachsen-Anhalt, siehe Queis (Landsberg)

Queis ist der Familienname folgender Personen:

 Ehrhard von Queis (1804–1867), preußischer Landrat und MdPrA
 Erhard von Queis (* ca. 1490; † 1529), Bischof von Pomesanien
 Julius von Queis (1839–1909), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Julius Dietrich von Queis (1705–1769), königlich preußischer Generalmajor 

Siehe auch: Queiskreis